Södra guvernementet är ett guvernement i Bahrain. Det ligger i den södra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Manama. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Södra guvernementet:

 Ar Rifā‘
 Dār Kulayb
 Madīnat ‘Īsá

Källor 

Indelningar i Bahrain